North Cove kan syfta på följande:

 North Cove, Antarktis, vik
 North Cove, England, ort i Suffolk